Jani Rita (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1998, il attaque sa carrière en SM-liiga au Jokerit Helsinki où il a été formé. Il est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en 1 ronde, en . En 2001, il joue son premier match en Ligue nationale de hockey avec cette équipe mais passe la majeure partie de la saison avec chez les Bulldogs de Hamilton en Ligue américaine de hockey. Il ne parvient pas à s'imposer en LNH durant les deux saisons qui suivent. Le , il est échangé aux Penguins de Pittsburgh avec qui il joue une trentaine de match de LNH. En 2006, il revient dans son club formateur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 41|| 3|| 2|| 5|| 39|| - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 49|| 6|| 3|| 9|| 10|| 11|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2000-2001 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 50|| 5|| 10|| 15|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2001-2002|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 76|| 25|| 17|| 42|| 32|| 15|| 8|| 4|| 12|| 0
|-
|2002-2003|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 64|| 21|| 27|| 48|| 18|| 23|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
|2002-2003|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 12|| 3|| 1|| 4|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|2003-2004|| Roadrunners de Toronto|| LAH|| 64|| 17|| 24|| 41|| 18|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2003-2004|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 56|| 21|| 18|| 39|| 12|| 10|| 7|| 4|| 11|| 4
|-
|2005-2006|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 21|| 3|| 0|| 3|| 6|| - || - || - || - || -
|-
|2005-2006|| Penguins de Pittsburgh || LNH|| 30|| 3|| 4|| 7|| 4|| - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 56|| 32|| 20|| 52|| 28|| 10|| 6|| 1|| 7|| 2
|-
|2007-2008 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 37|| 10|| 10|| 20|| 16|| 14|| 6|| 4|| 10|| 0
|-
|2008-2009 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 58|| 15|| 16|| 31|| 12|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2009-2010 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 58|| 15|| 13|| 28|| 26|| 3|| 0|| 2|| 2|| 27
|-
|2010-2011 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 8|| 2|| 0|| 2|| 2|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2011-2012 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 60|| 17|| 14|| 31|| 20|| 10|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2012-2013 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 50|| 11|| 5|| 16|| 6|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || Jokerit Helsinki || Liiga || 60|| 11|| 10|| 21|| 6|| 2|| 1|| 0|| 1||2 
|-
|2014-2015 || Jokerit Helsinki || KHL || 34 || 3 || 2 || 5 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Jokerit Helsinki || KHL || 56 ||3 ||5 ||8 || 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2

| 66 || 9 || 5 || 14 || 10 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2006-2007: Remporte le trophée Aarne-Honkavaara

Carrière internationale 
Il représente la Finlande aux différentes compétitions seniors depuis 2005.

Références 

Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Roadrunners de Toronto
Naissance en juillet 1981
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara